Capanne steht für:

 einen Ortsteil der Gemeinde Careggine, Provinz Lucca, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Montignoso, Provinz Massa-Carrara, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Montopoli in Val d’Arno, Provinz Pisa, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Sillano Giuncugnano, Provinz Lucca, Italien